PEF steht für:
 Palestine Exploration Fund gegründet 1865 in London
 Partizipative Entscheidungsfindung
 den Flugplatz Peenemünde nach dem IATA-Flughafencode
 PEF Privatuniversität für Management in Wien
 Preferred Executable Format, ein Binärformat für ausführbare Dateien
 Primärenergiefaktor
 Pulsed Electric Fields, ein auf dem Effekt der Elektroporation basierendes Zellaufschlussverfahren
 Peak expiratory flow, auch Peak Flow: maximale Atemstromstärke
 Passauer Eisenbahnfreunde
 PEF ist der Name des Pentax Rohdaten Formats, siehe Rohdatenformat
 Polyethylenfuranoat, ein Kunststoff auf der Basis von 2,5-Furandicarbonsäure
 Product Environmental Footprint, eine Methode zur Ökobilanzierung

pef steht für:
 Northeastern Pomo (ISO-639-3-Code), eine der Pomo-Sprachen

Abkürzung